Ouvrier ist
 Ouvrier, ein historisches Schweizer Flächenmass für Weinanbaugebiete 
 der Familienname von
 Ludwig Benjamin Ouvrier (1735–1792), deutscher evangelischer Theologe
 Wilhelm Georg Ludwig Ouvrier (1791–1854), Landrat und Dirigent des Regierungsbezirks Friedberg (Hessen)